Золотой царский трон, т. н. Трон Бориса Годунова, «Место царское золотое» — один из русских царских тронов.

Был изготовлен в конце XVI — в начале XVII вв. персидскими мастерами.

Хранится в Оружейной палате.

История

Архивная опись 
Как пишет каталог тронов 2018 года, «он справедливо считается одним из древнейших церемониальных кресел российских самодержцев, хотя в настоящее время у исследователей нет единого мнения по вопросу окончательной атрибуции этого памятника». Так называемый «Трон Бориса Годунова» обычно соотносится с предметом, именуемым в архивных документах как «место персицкое».
Согласно архивам Оружейной палаты, «место персицкое» было подарено шахом Аббасом I царю Борису Годунову в 1604 году:

В «Описи Большому государеву наряду в Государевой большой казне царя Михаила Федоровича 7150 (1642 г.)» трон упоминается как «место персицкое оправлено золотом с каменьем с бирюзами…».

Сомнения о верности отождествления существующего предмета с упомянутым «местом персидским» возникли из-за того, что «в приведенном документе отсутствует описание формы или каких-либо других ярких идентификационных признаков, присущих только этому предмету. Вся характеристика сводится лишь к обозначению тканей и ювелирных материалов, использованных при изготовлении декора. Особо упомянуты бирюза и винисы» «Виниса» — древнерусское название красного драгоценного камня, более дешёвого, чем шпинель — то есть граната; в то время как существующий артефакт, помимо бирюзы, украшен рубинами и турмалинами.

Существующий объект 
Единого мнения по датировке предмета не сформулировано: в различных изданиях встречаются следующие варианты — до 1604 года, 16 век, конец 16 века, конец 16 — начало 17 века.Каталожное описание трона гласит: 

Персия, до 1604 года (ткань — Франция, XVIII в.). Золото, рубины, турмалины, бирюза, жемчуг; канафарение, басма. Высота 90 см. Ширина 62,5 см.Трон — типичное восточное произведение искусства. Он имеет низкие спинку и подлокотники. Он имеет деревянную основу, оклеенную чеканными золотыми пластинами с тиснением по матрице (басмой) и канфарением. «В орнаментации использованы излюбленные на Востоке растительные мотивы, которые дополнены крупными камнями в высоких глухих кастах — голубой бирюзой, турмалинами и рубинами, также популярными в ювелирном деле Востока».

Априори всеми исследователями артефакта безоговорочно принято его восточное происхождение, исходя из истории его происхождения, однако иконографическое исследование досконально ещё не проведено и, возможно, есть византийские и западноевропейские мотивы (романские и готические).

Трон весь усыпан драгоценными и полудрагоценными камнями. В целом его украшают 552 рубина и турмалина, 825 бирюзы, 177 жемчужинами и 700 половинок жемчужин. Несколько камешков потеряно, поэтому на их месте находятся пустые гнезда.

Во времена Петра I трон был передан Оружейной Палате, но в 1742 году изъят оттуда для коронационной церемонии императрицы Елизаветы Петровны (тогда же первоначальный красный персидский бархат был заменен модным французским голубым вельветом с цветочным орнаментом).

См. также 
 Регалии российских монархов

Литература 
 Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I: в 6 отд. и доп. к отд. III. — Репринтное издание 1849—1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 2-е Отделение, С. 107.
 Московская оружейная палата. По высочайшему изволению второе, вновь составленное издание. Типография Бахметева. М. 1860. — С. 57 — 58.

Примечания

Ссылки 

 

Оружейная палата Московского Кремля
Троны России
Борис Годунов в культуре и искусстве